Malpartida de Corneja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Malpartida de Corneja (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Malpartida de Corneja (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar